Топчи́хинский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Топчиха, расположенное в 90 км от Барнаула.

География 
Район расположен в центральной части края. Климат континентальный. Средняя температура января −18,1 °C, июля +20,2 °C. Годовая норма атмосферных осадков — 450 мм. Рельеф — равнинный, местами холмистый (Приобское плато). Разведаны запасы строительных материалов, добываются песок, глина.

Площадь — 3300 км².

По территории района протекают реки Обь, Алей, Барнаулка, Калманка, Камышенка. На северо-западе района проходит Барнаульский ленточный бор, на юго-восточной части расположен лесной массив. Растут берёза, тополь, сосна, осина, черёмуха, калина, шиповник.

Обитают из зверей — лось, косуля, волк, лисица, барсук, бобр, заяц-беляк, хорёк, ондатра, норка; из птиц — различные виды уток, цапля, журавль, выпь, чайка, кроншнеп, глухарь, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп; из рыб — карась, карп, линь, щука, окунь, чебак, лещ, язь, осётр, стерлядь, судак.

История 
27 мая 1924 года был образован Чистюньский район. В 1924—1925 годах он был в составе Барнаульского уезда Алтайской губернии. В 1925—1930 годах — в составе Барнаульского округа Сибирского края. В 1930—1937 годах — в составе Западно-Сибирского края. В 1932 году район был переименован в Топчихинский. С 1937 года Топчихинский район — в составе Алтайского края.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Топчихинский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 17 административно-территориальных образований — 17 сельсоветов.

Топчихинский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 17 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В 2011 году Листвянский и Чаузовский сельсоветы объединены в Чаузовский сельсовет.

Населённые пункты 
В Топчихинском районе 38 населённых пунктов:
Упразднённые населённые пункты:

 2002 г. — посёлок Киселёв Лог.

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мясомолочное животноводство, свиноводство. На территории района находятся 2 мельзавода, элеватор, хлебокомбинат, лесхоз, автотранспортное предприятие.

Транспорт 
По территории района проходит автомобильная трасса «Барнаул — Семипалатинск».

Археологические памятники 
На территории района возле села Чаузово на Большой речке расположена группа могильников и поселений (от каменного века до Средневековья).

Образование 
Образовательная сеть Топчихинского района представлена 25-ю муниципальными общеобразовательными учреждениями: 18 средних школ (из них 4 имеют филиалы), 6 основных школ, 1 районная вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Топчихинского района Алтайского края
 Топчихинский район на сайте краевой администрации
 Официальный сайт Комитета по образованию Администрации Топчихинского района Алтайского края

Районы Алтайского края